Брукхейвен () — название ряда населённых пунктов в США:
 Брукхейвен (Джорджия)
 Брукхейвен (Миссисипи)
 Брукхейвен (город, Нью-Йорк)
 Брукхейвен (Пенсильвания)
 Брукхейвен (статистически обособленная местность, Нью-Йорк)

См. также 
 Брукхейвенская национальная лаборатория